Caroline Garcia e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Raquel Kops-Jones e Jeļena Ostapenko hanno sconfitto Abigail Spears e Katarina Srebotnik con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (finale)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)

 Raquel Kops-Jones /  Jeļena Ostapenko (campionesse)
 Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinale)

Wildcard 
  Annika Beck /  Anna Zaja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2017